Базеево — название населённых пунктов в России:

 Базеево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Базеево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Базеево — деревня в Нейском районе Костромской области.